Гилмореоза́вр () — род птицетазовых динозавров, принадлежащих к надсемейству гадрозавроидов. Типовой и, возможно, единственный вид — Gilmoreosaurus mongoliensis из верхнемеловых (кампанских) отложений Китая, сформировавшихся около  назад. Кроме того, по ископаемым остаткам из Узбекистана описаны три вида, ныне рассматриваемые в статусе nomen dubium:  (),  и  (биссектинская свита). Принадлежность окаменелостей, приписанных этим видам, к роду Gilmoreosaurus вызывает сомнения.

Открытие и классификация 

Остатки будущего голотипа данного рода были обнаружены в 1923 году во Внутренней Монголии в ходе Центральноазиатской экспедиции Американского музея естественной истории. Материал представлял собой разрозненные зубы и другие костные останки из двух раскопов в формации Ирэн-Дабасу (ранний туронский — коньякский ярус верхнего мелового периода). Это были одни из первых остатков гадрозаврид, обнаруженные в Азии.

Спустя 10 лет, в 1933 году, Ч. Гилмор условно отнёс эти останки к незадолго до этого описанному А. Н. Рябининым роду Mandchurosaurus, дав видовое название M. mongoliensis. Условность вывода была связана с ограниченным объёмом материала и отсутствием родовых отличий от уже описанного M. amurensis. Во второй половине 1970-х годов М. Бретт-Серман определил род Mandchurosaurus как nomen dubium, а описанные Гилмором кости сделал основой для описания нового рода — Gilmoreosaurus, присвоив голотипу видовое имя G. mongoliensis. Смесь черт, характерных для гадрозаврид и более примитивных игуанодонтид, послужила Бретту-Серману основанием для определения гилмореозавра как базального рода гадрозаврид. Ряд исследований в 1960-х годах также рассматривал другой базальный таксон, Bactrosaurus johnsoni, в качестве синонима для Mandchurosaurus mongoliensis.

В середине 1990-х годов российский палеонтолог Л. Несов опубликовал результаты исследований в Средней Азии и Казахстане, на основе которых описал ещё два вида гилмореозавров — G. atavus и G. arkhangelskyi, остатки которых относятся соответственно к альбскому и позднему туронскому — коньякскому ярусам. Первый вид был описан по десятку зубов, для второго же набор остатков был более значительным и включал части черепа, челюстные кости, плечевые кости и позвонки от шейных до крестцовых. В 2000 году выводы Несова были оспорены в книге «Эра динозавров в России и Монголии»: по мнению авторов критики, зуб голотипа G. atavus, с его широкой коронкой и выступающим килем, принадлежит не гадрозавриду, а более примитивному орнитоподу, а кости, приписываемые G. arkhangelskyi, принадлежат представителям разных видов орнитопод — как гадрозаврид, так и более базальных групп.

На протяжении периода, прошедшего с первого описания рода Mandchurosaurus, различные авторы, сходясь в его оценке (и оценке рода Gilmoreosaurus) как базального рода, расходятся тем не менее в вопросе о том, какое место в типологии орнитопод он должен занимать. Различные источники рассматривают его как относящийся к подсемейству гадрозаврин (начиная с самого Гилмора), как базальный таксон для семейства гадрозаврид, но не относящийся ни к гадрозавринам, ни к ламбеозавринам, или как базального гадрозавроида, даже не относящегося к гадрозавридам. Эти расхождения связаны с плохим существующим описанием доступного костного материала G. mongoliensis — первого описанного вида гилмореозавров.

Описание 

В 2010 году было сделано новое подробное описание скелета G. mongoliensis — одного из немногих азиатских гадрозавроидов, у которых скелет сохранился почти полностью.

Верхняя челюсть треугольная (при виде сбоку), вытянутая и невысокая. Подбородочное отверстие эллиптическое, расположенное низко, что характерно для гадрозавроидов, не относящихся к основным семействам гадрозаврид; также характерно для базальных гадрозавроидов сочленение скуловой кости. Количество альвеол в единственной полностью сохранившейся половине челюсти позволяет оценить общее количество зубных колонн в челюсти, которое у G. mongoliensis по-видимому не превышает 30 (примитивная черта для гадрозаврид; по оценке Несова, число зубных серий у G. arkhangelsyi составляет 23—24 с каждой стороны челюсти). Предчелюстная кость сочетает черты, характерные как для гадрозаврид, так и для игуанодонтид. Зубы характеризует одиночный центральный выступ-гребень, идущий вдоль стороны зуба, покрытой эмалью — общая черта для гадрозавроидов. Вероятно, зубы в центральной части зубной батареи росли в несколько рядов в глубину.

Позвонки гилмореозавра практически неотличимы от позвонков других гадрозавроидов, лопаточная кость почти прямая, в отличие от основных семейств гадрозаврид, и лишь слегка выгнута по длинной оси. Дельтопекторальный гребень короткий, что характерно для более примитивных игуанодонтид, плечевая кость короткая и массивная, 4-я пястная кость, наоборот, вытянутая, как у базальных игуанодонтидов (у гадрозавридов кости запястья более короткие). Одна из основных отличительных черт гилмореозавра, отличающая его от всех остальных игуанодонтид — короткий (меньше 70 % длины центральной части подвздошной кости), имеющий при виде сбоку форму лопасти весла отросток позади вертлужной впадины между костями таза. У других игуанодонтид этот отросток либо относительно длиннее, либо треугольный в разрезе. Большеберцовая кость мощная, фаланги ступней также массивные и короткие.

Примечания

Литература 
  
 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1933 году
Фоссилии из меловых отложений Китая